Ignace est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Ignace est un prénom masculin, du latin  (« feu »).

Saints chrétiens 
Voir

Autres personnes portant ce prénom 
 Ignace le Diacre, clerc et écrivain byzantin du  ;
 Ignace, patriarche de Moscou et de toute la Russie de 1605 à 1606 ;
 Ignace († 1688), moine carme originaire de la Principauté de Liège ;
 Ignace (1807-1867), évêque de Stavropol ;
 Ignace Bourget, évêque de Montréal de 1840 à 1885 ;
 Ignace (1887-1938), évêque de l'Église orthodoxe russe ;
 Ignace IV d'Antioche, patriarche de l'Église orthodoxe d'Antioche de 1979 à 2012.

Variante linguistique « Ignacio » 
Ignacio est un  prénom espagnol, qui peut faire référence à :
 Ignacio Agramonte, révolutionnaire cubain.

Nom de famille 
Ignace est aussi un nom de famille.

Personnes portant ce nom 
 Joseph Ignace.
 Lucie Ignace, karatéka.

Toponyme

Canada 
 Ignace, un canton de l'Ontario.
 Cap-Saint-Ignace, une municipalité de la MRC de Montmagny, dans la région administrative Chaudière-Appalaches, au Québec.
 Baie Ignace, une baie du Réservoir Taureau, dans Lanaudière, au Québec.
 Ruisseau Ignace, un cours d'eau de la MRC Matawinie, dans Lanaudière, au Québec.
 Rivière Ignace, un affluent du Lac Désert (lequel constitue le plan d’eau de tête de la rivière Désert), coulant en Outaouais, au Québec, au Canada.

Arts 
 Ignace est une opérette, avec un livret et des couplets de Jean Manse et une musique de Roger Dumas, créée en 1935, avec Fernandel dans le rôle-titre. 
 Ignace est une des chansons de cette opérette, interprétée à sa création par Fernandel.
 Ignace est un film réalisé par Pierre Colombier, adapté de l'opérette éponyme et sorti en 1937, avec Fernandel en vedette. 
 Ignace est un dessinateur français.

Astéroïdes 

 (3562) Ignace
 (11963) Ignace

Références 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme